Rabendorf bezeichnet

 Rabendorf (Gemeinde Birkfeld), Katastralgemeinde und Ortschaft von Birkfeld, Bezirk Weiz, Österreich

 einen Ort in Schleswig-Holstein, gegliedert in:
 Rabendorf, Ortschaft der Gemeinde Dänischenhagen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Deutschland
 Rabendorf, Ortschaft der Gemeinde Strande, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Deutschland

 Vranov (Mimoň) (Rabendorf), Ortsteil von Mimoň, Okres Česká Lípa, Tschechien

 Orla vas (Rabendorf), Ortsteil von Braslovče, Slowenien